Obauer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Obauer (* 1953), österreichischer Koch und Hotelier
 Rudolf Obauer (* 1961), österreichischer Koch und Hotelier